Jean-Jacques Beauvarlet Charpentier (1734-1794) : dit Charpentier, organiste, claveciniste et compositeur français.
 Jacques-Marie Beauvarlet-Charpentier (1766-1834) : organiste, pianofortiste et compositeur français, fils du précédent.